La Coupe du Kenya de football a été créée en 1954.

Palmarès

Lien externe 
  Palmarès de la Coupe du Kenya sur le site RSSSF.com

Compétition de football au Kenya
Kenya